

Diritto 
Donazione – negozio giuridico 
Donazione remuneratoria – donazione che viene posta in essere per motivi di riconoscenza, per i meriti del donatario, o per speciale remunerazione

Medicina 
Donazione del sangue
Donazione di organi
Donazione di ovociti

Altro 
Donazione di elettroni – processo chimico

Pagine correlate 
Dono (disambigua)
Donatore